Le terme « plein écran » (« full screen » en anglais) fait référence au type de cadrage d'une image ou une source vidéo affiché sur l'intégralité d'un écran.
 en vidéo et télévision, il s'oppose aux modes Letterbox et Pan and scan
 en informatique, l'éditeur de texte plein écran s'oppose au mode machine à écrire ligne à ligne
 Plein écran est le titre d'une émission de télévision présentée par Cédric Ingrand sur la chaîne d'information en continu LCI.